
Termin -{LTH}- ima više značenja.

 Prolaktin
 Institut za tehnologiju u Landu,